

Sigle 
 Nezavisna Država Hrvatska – Stato Indipendente di Croazia

Musica 
 Neue Deutsche Härte

Codici 
 ndh – codice ISO 639-3 della lingua ndali

Altro 
 NDH – targa automobilistica di Nordhausen (Germania)